Záběr může být:

záběr – základní jednotka filmového děje 
obraz nebo pohled fotoaparátu, filmové či televizní kamery apod. (to, co právě kamera zabírá)
Záběr (časopis) – český filmový časopis
záběr (výkon) – zvýšený výkon motoru
mocný pohyb – např. záběr veslem nebo pádlem, záběr rukama při plavání apod.
v přeneseném významu také rozsah, oblast zájmu (viz sousloví širší záběr)